Argent steht für:
 Argent (Band), englische Rockband

Argent ist der Familienname folgender Personen
 Kerry Argent (* 1960), australische Illustratorin
 Rod Argent (* 1945), britischer Rockmusiker

Argent ist der Name folgender geographischer Objekte

in Frankreich:
 Argent-sur-Sauldre, Gemeinde im Département Cher
 Côte d’Argent, ein Abschnitt an der französischen Atlantikküste
 der Oberlauf des Flusses Argent-Or

in Südafrika:
 Argent (Mpumalanga), ein Ort 100 km östlich von Johannesburg in der Provinz Mpumalanga

in den Vereinigten Staaten:
 Argent (Louisiana), Ort im Concordia Parish
 Argent Slough, Fließgewässer im Lincoln County, Missouri

Siehe auch:
 L’Argent